Earl Ingarfield ist der Name folgender Personen:

* Earl Ingarfield senior (Earl Thompson Ingarfield senior; * 1934), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Earl Ingarfield junior (Earl Thompson Ingarfield junior; * 1959), US-amerikanischer Eishockeyspieler